Bökesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bökesjön, Skåne, sjö i Lunds kommun,  (1,5 ha)
Bökesjön, Blekinge, sjö i Karlshamns kommun, 
Bökesjön (Kinnareds socken, Halland), sjö i Hylte kommun, 
Bökesjön (Torups socken, Halland), sjö i Hylte kommun, 
Bökesjön, Västergötland, sjö i Varbergs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn